Krzyżanów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Krzyżanów (powiat Kutnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Krzyżanów (powiat Piotrkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski 
 Krzyżanów (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Kłodzki